Первообразный корень.
 Первообразный корень (теория полей) — общеалгебраическое обобщение теоретико-числового понятия.
 Первообразный корень (теория чисел).

См. также